Branded ist der Titel folgender Werke:

 Branded (1931), US-amerikanischer Western von D. Ross Lederman
 Branded, Originaltitel von Das Brandmal, US-amerikanischer Western von Rudolph Maté (1950)
 Branded, Originaltitel von Geächtet (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1965–1966)
 Branded (2012), russischer Science-Fiction-Film von Jamie Bradshaw und Aleksandr Dulerayn